Арија Шагсеми  (; Минесота, 7. октобар 1996) амерички је филмски и телевизијски глумац иранског порекла.

Филмографија 

|-
| 2015. || Вакадемија || -{Wackademia}- || ||
|-
| 2015. || Незаборавна || -{Unforgettable}- || Дејвис Бенет || 1 епизода
|-
| 2016. || Ред и закон: Одељење за специјалне жртве || -{Law & Order: Special Victims Unit}- || Омар || 1 епизода
|-
| 2017. || || -{ACCENT'ED}- || себе || документарни филм
|-
| 2018. || || -{Socially Awkward: A Sketch Show}- || ||
|-
| 2018. || || -{No Alternative}- || ||
|-
| 2018. || Инстинкт || -{Instinct}- || || 1 епизода
|-
| 2018. || Првобитни || -{The Originals}- || Лендон Кирби || 1 епизода
|-
| 2018-2020. || Потомци || -{Legacies}- || Ландон Кирби || главна улога
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1996.
Амерички глумци